Нур ( — горы Святого Света,  — горы неверных [имеются в виду армяне с точки зрения мусульман], ) — горный хребет на юго-востоке Малой Азии, в турецком иле Хатай. Простирается от окрестностей города Кахраманмараш на юго-запад к Средиземному морю, практически параллельно заливу Искендерун. Высочайшая вершина — гора Боздаг (Bozdağ, Мгра, ) высотой 2240 м над уровнем моря.

На севере ила горный хребет пересекает Европейский маршрут E90.

История
В античную эпоху назывались Ама́н (, ). 

Перейдя через гору возле так называемых , Дарий очутился в тылу Александра перед битвой при Иссе в 333 году до н. э.

В южной части гор находились «ворота» из Киликии в Сирию (ныне перевал ), которыми, вероятно, прошёл Кир Младший.

Здесь часто останавливались римляне: так, во время 3-й Митридатовой войны креатура Гнея Помпея Афраний в 65 до н. э., следуя со своим патроном к югу, покорил проживавших в районе Аманских гор набатейских арабов. Позднее, осенью 51 года до н. э., сюда из киликийского Тарса прибыл Цицерон, который благодаря военному опыту легата Гая Помптина истребил в этих местах «великое множество» исконных врагов Рима, в отличие от неудачливого Бибула.

В Средние века служил границей Сирии и Киликийской Армении (ныне это — часть южной Турции). Горы Нур являлись естественной границей между следующими районами Киликийской Армении:
 Росикян, Чкер, Тиль-Амтун с одной стороны и
 Мараш, Курис — с другой.

Одна из вершин Нурских гор — Муса-Даг (1355 м) — прославлена героической 53-дневной самообороной местных армян.

Принадлежность восточной части хребта Турции не признавалась Сирией вплоть до 2005 года и была причиной напряжённости в отношениях между Турцией и Сирией.

Примечания 

Горы Турции
География ила Хатай